Olba kan syfta på:

Geografi

Italien 

 San Pietro d'Olba, kommunhuvudor, provinsen Savona, Ligurien,

Spanien 

 Olba (kommun), provinsen Teruel, Aragonien, 
 Olba (kommunhuvudort), provinsen Teruel, Aragonien,

Turkiet 

 Olba (antik stad) – en romersk stad

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar